gadka:
1. rozmowa, mowa, powiedzenie

2. plotka, pogłoska

3. dawniej: bajka, podanie, opowieść

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 
 Gadka – wieś ww woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Gadka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel 
 Gadka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec

Inne 
 Gadka – struga, lewy dopływ rzeki Ner

Zobacz też 
 Stara Gadka

Przypisy